Вешняко́в — фамилия. Известные носители:
 Вешняков, Александр Альбертович (род. 1952) — российский государственный и политический деятель, дипломат.
 Вешняков, Алексей Андреевич (1700—1745) — русский дипломат, надворный советник.
 Вешняков, Анатолий Иванович (1918—1995) — капитан дальнего плавания, почётный гражданин Архангельска, Герой Социалистического труда.
 Вешняков, Владимир Иванович (1830—1906) — русский экономист и статистик.
 
 Вешняков, Михаил Сергеевич (1871—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Вешняков, Николай Михайлович (ок. 1880 — после 1917) — архитектор Нижнего Новгорода.
 Вешняков, Фёдор Владимирович (1828—1903) — русский психолог и антрополог.

См. также 
 
 Вешняково (Москва)
 Вешняковы — о дворянском роде